CSM Medgidia este un club de fotbal din Medgidia, România care evoluează în .

Printre foștii jucători se numără:
Cosmin Mocanu "Mosu" 
Sorin Țeican
Laurențiu Florea "Lale" 
Nicolae Petre
Lucian Bunea
Dumitru Funda
Claudiu Mitu
Cristian Priescu
Enache Câju
Adrian Vlas
Radu Mirică
Radu Ferenți
Daniel Mihai Mirica "Miru"
Alexandru Cicâldău

Foștii antrenori sunt Dan Rădulescu și Ionut Dragos Munteanu.

Fotbal în Medgidia
Cluburi românești de fotbal